Luiz Dal Monte Neto é arquiteto e designer de jogos e brinquedos. 
Trabalha no mercado brasileiro há mais de 20 anos.
Em 1989, ganhou uma coluna sobre jogos na Revista Superinteressante.

Ludografia
 Ações Exame (antigo Bolsa de Valores)
 Meias Palavras
 Mímica Som e Tato
 Brincando com as Expressões
 Tarzan: Terra dos Gorilas.

Designers de jogos
Arquitetos do Brasil